Minotti – cognome italiano
 Christian Minotti (n. 1980) – ex nuotatore e allenatore di nuoto italiano
 Conrad Norman Minotti Bøhn (1888-1975) – calciatore norvegese
 Felice Minotti (1887-1963) – attore italiano 
 Girolamo Minotto (... – 1453) –  politico italiano
 Lorenzo Minotti (n. 1962) –  dirigente sportivo, commentatore televisivo ed ex calciatore italiano
 Nadir Minotti (n. 1992) – calciatore italiano
 Vanessa Minotti (n. 1996) – modella e fotomodella italiana